Ebraico antico (codice ISO 639-3hbo) è un termine generico per riferirsi alle diverse varietà diacroniche della lingua ebraica usate dell'antichità, tra le quali vi sono:

Paleo-ebraico (ad esempio, quello testimoniato dell'Iscrizione di Siloam).
Ebraico biblico, l'ebraico della Tanakh
Ebraico tiberiense.